Der große Unbekannte – film del 1920 diretto da Harry Piel 
Der große Unbekannte – film del 1927 diretto da Manfred Noa 
La banda dell'auto nera (Rue des Saussaies, titolo tedesco Der große Unbekannte) – film del 1951 diretto da Ralph Habib